

Geografia
 Gier – fiume francese

Persone
 Jack de Gier – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Kerstin Gier – scrittrice tedesca
 Markus Gier – ex canottiere svizzero
 Michael Gier – ex canottiere svizzero
 Robert Gier – ex calciatore inglese naturalizzato filippino